

Patronyme 

 Louis Auguste Victor de Ghaisne de Bourmont (1773-1846), maréchal de France ;
 Amédée de Bourmont (1860-1901), archiviste-paléographe français.
 Victor de Bourmont (1907-1945), chef de la milice à Lyon

Toponyme 

 Bourmont, commune française de la Haute-Marne ;
 Canton de Bourmont, canton français de la Haute-Marne ;
 Château de Bourmont, château français de Maine-et-Loire.